Springtown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Springtown (Arkansas)
Springtown (Texas)